Groot Technologisch Instituut, een door de Nederlandse overheid toegewezen status voor kennisinstellingen
Grote nutteloze werken (Frans: Grands travaux inutiles)
GTi (Gran Turismo injectie), een term uit de autowereld
GTI SUEZ, een Nederlands bedrijf
GTI Mortsel (Gesubsidieerd Technisch Instituut), een secundaire school in Mortsel, België
GTI Airlines (GTI Havayollari), een Turkse luchtvaartmaatschappij, opgegaan in Air Anatolia
Atlas Air, een cargoluchtvaartmaatschappij uit de VS, met ICAO-code GTI
Station Tilly, een spoorwegstation in België, met telegrafische code GTI